I Campionati europei di curling 2013 sono stati la 39ª edizione della manifestazione. Si sono svolti dal 23 al 30 novembre 2013 a Stavanger, in Norvegia. Tra gli uomini, il torneo è stato vinto dalla Svizzera, mentre il titolo femminile è stato conquistato dalla Svezia.
Le partite del Gruppo A e del Gruppo B si sono giocate alla Sørmarka Arena. Il Gruppo C si è invece giocato a Tårnby, in Danimarca, dall'8 al 12 ottobre 2013.

Uomini

Gruppo A

Prima fase

Playoff

Gruppo B

Prima fase

Girone giallo

Girone blu

Playoff 

Germania e Italia promosse nel Gruppo A.

Playoff di qualificazione ai Campionati mondiali 

Germania qualificata ai Campionati mondiali.

Gruppo C

Prima fase

Playoff

Donne

Gruppo A

Prima fase

Playoff

Gruppo B

Prima fase

Playoff 

Finlandia ed Estonia promosse nel Gruppo A.

Playoff di qualificazione ai Campionati mondiali

Gruppo C

Prima fase

Playoff

Collegamenti esterni 
 
 

Campionati europei di curling
Curling nel 2013
Sport a Tårnby